Frank Löffler (ur. 9 sierpnia 1980 w Immenstadt) – niemiecki skoczek narciarski, mistrz świata juniorów, mistrz Niemiec. W Pucharze Świata startował w latach 1999–2001. Jego największym osiągnięciem w PŚ było zajęcie siódmego miejsca w zawodach  w Iron Mountain w 2000. Najwyższe miejsce Löfflera w klasyfikacji generalnej to 23. w sezonie 2000/2001. Uczestniczył on również w mistrzostwach świata w 2001. Zajął tam 28. miejsce na skoczni normalnej i 40. na dużej.

Przed rozpoczęciem sezonu 2003/2004 Löffler wraz ze swoim kolegą z reprezentacji Niemiec, Michaelem Möllingerem publicznie skrytykowali metody szkoleniowe stosowane przez ówczesnego trenera reprezentacji, Wolfganga Steierta. Było to jednym z powodów zawieszenia obu zawodników. Möllinger postanowił opuścić Niemcy i zaczął startować w barwach Szwajcarii. Löffler natomiast po pewnym czasie doszedł do porozumienia z federacją, która jego powrót do reprezentacji uzależniła od dobrego występu w mistrzostwach Niemiec. Warunek ten nie został spełniony i kilka dni po zakończeniu mistrzostw skoczek na swojej oficjalnej stronie ogłosił zakończenie kariery.

Mistrzostwa Świata 
 Indywidualnie
 2001  Lahti – 40. miejsce (K-116), 28. miejsce (K-90)

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 1997  Canmore (Calgary) – 39. miejsce
 1998  Sankt Moritz – 14. miejsce
 Drużynowo
 1997  Canmore (Calgary) – 6. miejsce
 1998  Sankt Moritz – złoty medal

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w pierwszej dziesiątce konkursów Pucharu Świata 
  Iron Mountain – 26 lutego 2000 (7. miejsce)
  Iron Mountain – 27 lutego 2000 (8. miejsce)
  Kuopio – 3 grudnia 2000 (9. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Zakopane – 14 sierpnia 1999 (1. miejsce)
  Rælingen – 19 sierpnia 1999 (3. miejsce)
  Gallio – 9 lutego 2002 (3. miejsce)
  Schönwald – 2 marca 2002 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Letniego Pucharu Kontynentalnego 
  Oberstdorf – 3 sierpnia 2002 (1. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Przypisy

Linki zewnętrzne

Bibliografia 
 
 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1980